Tigaraksa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tigaraksa, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Tigaraksa, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar